Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „80”:

Wojska Polskiego
 80 Pułk Strzelców Nowogródzkich (1919–1939)
 80 Pułk Piechoty (1951–1952)

Austro-węgierski
 Galicyjski Pułk Piechoty Nr 80 (1860–1918)

Niemiecki
 80 Pułk Fizylierów im. von Gerdsdorffa (1 Heski) – sformowany 22 listopada 1813